A 18-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 18 și 20 martie 2022 la Belgrad, Serbia.

Arena 
Probele au avut loc la Štark Arena din Belgrad. Aceasta a fost construită în 2004. A găzduit și Campionatul European de Atletism în sală din 2017.

Rezultate
RM - record mondial; RCo - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Zece atleți au reprezentat România.

 Claudia Bobocea – 1500 m - locul 9
 Remus Andrei Niculiță – 4×400 m - locul 12
 Mihai Dringo – 4×400 m - locul 12
 Denis Toma – 4×400 m - locul 12
 Robert Parge – 4×400 m - locul 12
 Florentina Iusco – lungime - locul 14
 Andrei Toader – greutate - locul 17
 Anamaria Nesteriuc – 60 m garduri - locul 18
 Marina Baboi – 60 m - locul 35
 Alin Ionuț Anton – 60 m garduri - locul 37

Participarea Republicii Moldova la campionat 
O atletă a reprezentat Republica Moldova.

 Dimitriana Bezede – greutate - locul 10

Note

Legături externe 
  Timetable & Results la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  IAAF World Indoor Championchips Belgrade 22 - Statistics Handbook la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  2022 World Indoor la athleticspodium.com

Atletism
2022
Atletism
Belgrad